Arrowhead Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Point (Mississippi), im Rankin County
 Arrowhead Point (Tennessee), im Bradley County

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Arrowhead Point (New Mexico)
 Arrowhead Point (Oklahoma)